Walker County heißen folgende geographische Objekte:

 Walker County (Alabama),  Vereinigte Staaten
 Walker County (Georgia),  Vereinigte Staaten
 Walker County (Texas),  Vereinigte Staaten